Mike Davis peut désigner :
 Mike Davis (1942-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 Mike Davis (1946-2022), un ethnologue, sociologue et historien américain ;
 Mike Davis (1946-), un joueur de basket-ball américain ;
 Mike Davis (1956-), un joueur de basket-ball américain ;
 Mike Davis (1959-), un joueur américain de baseball.